Fairlie (Nieuw-Zeeland), plaats op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland
 Fairlie (Schotland), dorp in North Ayrshire, Schotland
 Fairlie (Texas), unincorporated area in Hunt County, Texas, Verenigde Staten

 Fairlie (locomotief), type locomotief